Fallou bezeichnet:
 Fallou (Mali), eine Gemeinde in Mali (Region Koulikoro, Kreis Nara)

Fallou ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Albert Fallou (1794–1877), deutscher Bodenkundler